A 2021-es FIFA-klubvilágbajnokság a klubvilágbajnokság 18. kiírása.  A tornát 2022. február 3. és február 12. között rendezték az Egyesült Arab Emírségekben.

Elvetett lebonyolítás 
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a kibővített formátumú klubvilágbajnokság bevezetése miatt késleltette a házigazda bejelentését. Gianni Infantino, a FIFA elnöke már 2016. végén javasolta a Klubvilágbajnokság kiterjesztését 32 csapatra 2021-től kezdve, valamint az időpontok módosítását június-júliusra hogy kiegyensúlyozottabb és vonzóbb legyen a szponzorok számára. 2017 végén a FIFA megvitatta a versenyt 24 csapatra történő kiterjesztésére irányuló javaslatokat.

2019. március 15-én a klubvilágbajnokság új formátumát és ütemtervét megerősítették a FIFA ülésén. A versenyre június 17-től július 4-ig került volna sor, melyen 24 csapat fog részt venni. Az Európai Klubszövetség ezzel szemben ellenezte a határozatot és javasolta, hogy az európai klubok bojkottálják az új versenyt.

Résztvevő csapatok 

A következő csapatok vesznek részt a 2021-es klubvilágbajnokságon:
egyesült arab emírségek bajnoka 
európai szövetség: legutóbbi Bajnokok Ligája győztese
ázsiai szövetség: legutóbbi ázsia BL győztese
afrikai szövetség: legutóbbi afrikai BL győztese
dél-amerikai szövetség: legutóbbi Copa Libertadores győztese
észak-és középamerikai szövetség: legutóbbi CONCACAF BL győztese
óceániai szövetség bajnoka

Keretek 

Minden résztvevő klubnak 23 fős keretet kellett nevezni a tornára, ezekből három játékosnak kapusnak kell lennie. Cserére sérülés esetén az adott klub első mérkőzését megelőző 24 órában van lehetőség.

Mérkőzések 
Ágrajz

További információk

FIFA-klubvilágbajnokságok
FIFA-klubvilágbajnokság